Cervidae - mamífero ungulado, tal como os veados e as corças

Localidades

 Cervo (Lugo)

 Cerva (Catanzaro)
 Cervo (Impéria)
 Campiglia Cervo
 San Paolo Cervo

 Cerva (Ribeira de Pena)
 Cervos (Montalegre)

Ver também 

Desambiguações de topônimos